Kaverin steht für:

 (1976) Kaverin
 Kawerin